Die China Open 2018 im Badminton fanden vom 18. bis zum 23. November 2018 im Olympic Sports Center Xincheng Gymnasium in Changzhou, Volksrepublik China, statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Viktor Axelsen (2. Runde)
 Shi Yuqi (Halbfinale)
 Kento Momota (Finale)
 Son Wan-ho (Viertelfinale)
 Chou Tien-chen (Halbfinale)
 Chen Long (Viertelfinale)
 Srikanth Kidambi (Viertelfinale)
 Ng Ka Long (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Tai Tzu-ying (1. Runde)
 Akane Yamaguchi (Halbfinale)
 P. V. Sindhu (Viertelfinale)
 Ratchanok Intanon (1. Runde)
 Chen Yufei (Finale)
 Carolina Marín (Champion)
 He Bingjiao (Viertelfinale)
 Nozomi Okuhara (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Halbfinale)
 Li Junhui / Liu Yuchen (Viertelfinale)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (1. Runde)
 Liu Cheng / Zhang Nan (1. Runde)
 Mathias Boe / Carsten Mogensen (zurückgezogen)
 Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (1. Runde)
 Takuto Inoue / Yūki Kaneko (1. Runde)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Champions)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Viertelfinale)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Champions)
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Viertelfinale)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Halbfinale)
 Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Viertelfinale)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (1. Runde)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (2. Runde)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions)
 Wang Yilu / Huang Dongping (Halbfinale)
 Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (2. Runde)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Halbfinale)
 Zhang Nan / Li Yinhui (Finale)
 Mathias Christiansen / Christinna Pedersen (Viertelfinale)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (1. Runde)
 Chris Adcock / Gabrielle Adcock (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2018
Badminton 2018
Badmintonwettbewerb in Changzhou